DDR-Fußball-Oberliga 1963/1964 var Östtysklands högstadivision i fotboll den säsongen, bestod av 14 lag, och vanns av Chemie Leipzig.

Sluttabell

Källor

RSSSF, hämtdatum, 3 maj 2012

Fotbollssäsongen 1963/1964
1963/1964
1963 i Östtyskland
1964 i Östtyskland